

Giornalismo 
Jack Hardiman Scott (1920-1999) – giornalista, scrittore e conduttore televisivo britannico
Jack Scott (1942-2000) – giornalista sportivo e attivista statunitense

Politici 
Jack Scott (1933) – politico statunitense, senatore dello Stato della California
Jack Scott (1916-2001) – politico neozelandese del National Party

Spettacolo
Jack Scott (1936-2019) – cantautore canadese
Jack Scott – attore australiano
Jack Scott – nome del personaggio del disc jockey nella versione teatrale di High School Musical

Sportivi

Calciatori 
Jack Scott (1875-1931) – calciatore britannico
Jack Scott (1905-1976) – calciatore britannico

Football americano 
Jack Scott (1928-2014) – giocatore di football americano e allenatore di pallacanestro statunitense
Jack Scott (1936-2008) – giocatore di football americano statunitense

Altri sport 
Jack Scott (1892-1959) – giocatore di baseball statunitense
Jack Scott (1915-1997) – giocatore di football australiano
Jack Scott – pilota di speedway australiano

Altro
Jack Scott (1883-1922) – pilota d'aerei neozelandese, comandante di squadriglia nella prima guerra mondiale
Jack Scott (1910-2000) – attivista irlandese naturalizzato canadese, decorato con la Croce di guerra nella seconda guerra mondiale
Jack Scott (1923-2008) – meteorologo televisivo britannico, conosciuto anche come John Scott

Voci correlate 
John Scott
Johnny Scott
Jonathan Scott (disambigua)